Matthew Walsh (n. 1887) – ciclista irlandese
Matthew Paul Walsh (n. 1964) – attore e comico statunitense
Matthew Vincent Walsh (n. 1982) – cestista statunitense

Pagine correlate 
Matt Walsh